John O'Leary (Fenian) (1830-1907), Britse journalist en aanhanger van Fenian
 John O'Leary (sportschutter) (1880-?), Britse sportschutter en deelnemer Olympische Spelen
 John O'Leary (Wexford) (1894-1959), Ierse politicus in Wexford
 John O'Leary (acteur) (1926-2019), Amerikaanse acteur
 John O'Leary (Kerry) (1933-2015), Ierse politicus uit Kerry
 John O'Leary (diplomaat) (1947-2005), Amerikaanse diplomaat
 John O'Leary (golfer) (1949-2020), Ierse golfspeler
 John O'Leary (Gridiron football) (1954), Amerikaanse Gridiron footballspeler
 John O'Leary (Gaelic football) (1961), Ierse gaelicfootballspeler
 John O'Leary (journalist) (20e eeuw), Britse journalist